Charles Workman ist der Name folgender Personen:

* Charles Workman (Mafioso) (1908–1979), US-amerikanischer Auftragsmörder
 Charles Workman (Sänger) (* 1965), US-amerikanischer Opernsänger (Tenor)
 Charles H. Workman (1873–1923), englischer Sänger (Bariton)